Rozan peut désigner :

Patronyme 
 Charles Rozan (1824-1905), un écrivain et étymologiste français
 Dominique Rozan (1929-2018), un acteur français
 Micheline Rozan 1928-20181), productrice théâtrale française
 S. J. Rozan (1950-), une écrivain américaine, auteur de roman policier

Géographie 
 Rozan, un cours d'eau en France

Autre 
 Rozan, un duo comique japonais

Homonymie de patronyme